Kateřina Lotrinská (3. listopadu 1573, Nancy – 7. března 1648, Paříž) byla abatyše z Remiremontu.

Život 
Kateřina se narodila jako sedmé dítě, čtvrtá dcera vévody Karla III. Lotrinského a jeho manželky Claude Francouzské, dcery krále Jindřicha II. Francouzského a Kateřiny Medicejské. Její matka zemřela v roce 1575 při porodu, když byl Kateřině rok a půl. Ona se narodila ve vévodském paláci v Nancy, hlavním městě Lotrinského vévodství.

Kateřina byla oddaná náboženství a dokonce zašla tak daleko, že ignorovala spojenectví s budoucím císařem říše římské Ferdinandem II.

V roce 1602 se Kateřina stala koadjutorkou kláštera. V roce 1612 se stala abatyší prestižního kláštera Remiremont, benediktinského opatství u Remiremontu ve Vosges ve Francii. Předchozí abatyše, Alžběta ze Salmu, rezignovala zvláště proto, aby mohla převzít funkci Kateřina.

Remiremont byl jedním z nejvýznamnějších, nejproslulejších a nejaristokratičtějších opatství ve Francii a bylo úzce spojeno s rodem Lotrinských. Později se stala koadjutorkou své neteře Markéty. Markéta ve dvanácti letech přišla o matku a tak šla žít ke Kateřině do Remiremontu. Markéta se později sňatkem s Gastonem, mladším bratrem Ludvíka XIII., stala orleánskou vévodkyní. Protože jejich sňatek nepovolil král, byli manželé posláni do bruslského exilu.

V roce 1638 zabrali vojáci z Turenne na měsíc Remiremont. Následující rok pincezna získala pro Vosges nutralitu po zbytek třicetileté války. Kateřina zemřela 7. března 1648 ve věku 74 let v Paříži. Klášter po její smrti dostala její praneteř Isabela Markéta Orléanská, která mu vládla pod regentstvím svých rodičů, vévody a vévodkyně orleánských.

Remiremontu později vládly další dvě lotrinské princezny, Alžběta Šarlota (1700–1711) a Anna Šarlota (1714–1773).

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Lotrinští
Lotrinské princezny
Abatyše
Francouzky 16. století
Narození 3. listopadu
Narození v roce 1573
Narození v Nancy
Úmrtí 7. března
Úmrtí v roce 1643
Úmrtí v Paříži
Ženy